Зегелов — фамилия:

 Зегелов, Александр Александрович — генерал от инфантерии.
 Зегелов, Александр Ильич — генерал-майор.